Al-Būsīrī – poeta e grammatico egiziano di origine berbera
 Busiri – toponimo greco della località egizia di "Pr wsr"
 Giovanni Battista Busiri – pittore italiano
 Busiri Vici- famiglia italo-francese di artisti

Pagine correlate 

 Busiris